MX vs. ATV Unleashed — автосимулятор для Xbox, PlayStation 2 и PC. Он был разработан студией Rainbow Studios и издан THQ; релиз состоялся в 2005 году. Поддерживает игру для двух игроков на одной приставке и мультиплеер для восьми игроков. ПК версия имеет функцию «Редактор трасс», как говорится в игровой коробке. Версия для PSP была выпущена в 2006 году под названием MX vs. ATV: On the Edge

Саундтрек

Релиз 
В основном игра получила положительные рецензии. IGN поставил игре 9.3/10, похвалив общее представление об игре и геймплей, но сделал акцент на старении серии. GameSpot поставил игре оценку 7.7, раскритиковав воздушные гонки, но похвалив управление, физику, трассы, количество игровых режимов и редактор трасс. PlayStation Illustrated больше раскритиковали игру, с оценкой 66 %, и назвали«скучной»

Транспорт 
Игра включает в себя 9 мотоциклов и 14 квадроциклов. Помимо этого имеются необычные транспортные средства, включая багги, монстер-траки, трофейные грузовики, песочные багги и гольф-кары; присутствуют самолеты и вертолеты.

Примечания 

Игры для Windows
Компьютерные игры 2005 года
Игры для PlayStation 2
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры для Xbox
Компьютерные игры, разработанные Rainbow Studios
Компьютерные игры, изданные THQ